Jesus — Иисус (латинскими буквами)
 Jesus — песня британской рок-группы Queen с дебютного альбома.

См. также 
 Иисус (значения)
 Жезус
 Джизус